Besser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Friedrich von Besser (1777–1836), preußischer Generalmajor
 Alexander Besser (1899–1978), deutsch-israelischer Jurist und Journalist
 Alfred von Besser (1854–1919), preußischer Generalleutnant
 Anke Besser-Güth (1940–2019), deutsche Bildhauerin, Keramikerin und Malerin
 Carl Christoph Besser (1724–1800), deutscher Architekt und Baumeister
 Dietmar Besser (1930–2016), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Ehrenreich Wilhelm Gottlieb von Besser (1740–1807), preußischer Generalleutnant
 Erich Besser (1890–1972), deutscher kommunistischer Politiker

 Henning Besser (* 1979), deutscher DJ und Konzeptkünstler, siehe DJ Phono
 Herbert Besser (1882–1939), preußischer Verwaltungsbeamter und vertretungsweise Landrat 
 Hermann von Besser (1810–1878), preußischer Generalmajor
 Joachim Besser (1913–1977), deutscher Journalist
 Joe Besser (1907–1988), US-amerikanischer Komiker

 Julius Hermann Besser (1807–1895), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier

 Leopold Besser (1820–1906), deutscher Mediziner und Autor
 Manfred Besser (1945–2020), deutscher Künstler und Kurator
 Maximilian Besser (1844–1900), deutscher evangelischer Theologe
 Olaf Besser (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Siegfried Besser (* 1941), deutscher Maler und Grafiker
 Stuart M. Besser, US-amerikanischer Filmproduzent
 Ursula Besser (1917–2015), deutsche Politikerin (CDU)
 Wilhelm Friedrich Besser (1816–1884), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher
 Wilhelm Heinrich von Besser (1771–1829), preußischer Oberst und Kommandeur des Kürassierregiment Nr. 8
 Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser (1784–1842), österreichisch-polnischer Botaniker

Besser bezeichnet außerdem:
 Besser (Adelsgeschlecht), preußisches Adelsgeschlecht
 Besser (Volk), antikes Volk, das in der Gegend von Thrakien lebte
 Besser Sogn, ehemalige Gemeinde auf der dänischen Insel Samsø, seit 1962 Teil der Samsø Kommune
 Besser Kirke, mittelalterliche Kirche auf der dänischen Insel Samsø
 Besser, Lied von Die Ärzte auf dem Album Dunkel, 2021